Okha kan syfta på
 Okha, Indien, ort i Indien
 Ocha, stad i Sachalin oblast, Ryssland